A Serie A 1929–1930-as szezonja volt a 30. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót az Inter nyerte, akkor még S.S. Ambrosiana néven. Ez volt a harmadik bajnoki címük.

Végeredmény

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Edizioni Panini, Modena, 2005.

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-on 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok